Neundörfer ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Neundörfer (1885–1926), deutscher Priester
 Ludwig Neundörfer (1901–1975), deutscher Soziologe
 Bernhard Neundörfer (* 1937), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Neundorfer